Чемпиона́т ми́ра по спидку́бингу () — главное международное соревнование по спидкубингу, проводимое под эгидой WCA. В рамках чемпионата проводятся состязания по всем дисциплинам, входящим в список официальных на момент проведения. Кроме того, по усмотрению местных организаторов могут проводиться состязания по неофициальным дисциплинам, не учитываемые WCA и носящие неформальный характер.

Первый чемпионат мира был проведён в Будапеште в 1982 году. Лишь в начале XXI века, когда интерес к механическим головоломкам вновь начал нарастать, была создана Всемирная ассоциация спидкубинга, активисты которой начали развивать этот вид спорта и проводить соревнования по установленным правилам. В 2003 году в Торонто состоялся второй чемпионат мира. С тех пор это соревнование проводится по нечётным годам (раз в 2 года) летом или осенью. Выбор места и дат проведения следующего чемпионата осуществляется WCA не менее чем за год до его начала и не ранее окончания предыдущего чемпионата.

Участвовать в чемпионате мира могут спортсмены, ранее соревновавшиеся в турнирах меньшего значения и имеющие определённые квалификационные результаты. Деление по половым и возрастным категориям отсутствует. Один спортсмен может соревноваться в любом количестве дисциплин.

Список чемпионатов

Дисциплины 
В таблице ниже указаны все дисциплины на всех чемпионатах мира с указанием числа участников.

Примечания 

 Обзорная статья
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1982 года